Tombos – comune del Brasile
 Tombos – località dell'Egitto